Ороно има више значења:
 Ороно (Мејн), насељено место у САД
 Ороно (Минесота), насељено место у САД
 Ороно (језеро), језеро у Русији